Эгидиюс Жукаускас (; 20 марта 1972) — литовский футболист, защитник. Выступал за сборную Литвы, провёл один матч.

Клубная карьера 
Жукаускас большую часть карьеры провёл в литовских клубах. Начинал в 1991 году в «Вильямполе», однако в том же сезоне перебрался в «Вилию». Посмле чего выступал за «Бангу». С 1992 по 1995 годы играл за «РОМАР», откуда перебрался в «Атлантас» из Клайпеды. Далее играл в «Кареде». В 1998 провёл за «Анжи» все 42 матча в Первом дивизионе и матч на Кубок России. Далее играл в «Металлурге». С 2003 по 2006 вновь играл в «Атлантасе». В январе 2007 года подписал однолетний контракт с клубом «Шяуляй», где и завершил карьеру.

Достижения 
С «Каредой»
 чемпион Литвы 1996

С «Атлантасом»
 Бронзовый призёр чемпионата Литвы 2004

С «Металлургом»
 Бронзовый призёр чемпионата Латвии 2000

Примечания 

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки ФК «Вилия»
Игроки ФК «Каунас»
Игроки ФК «Мажейкяй»
Игроки ФК «Атлантас»
Игроки ФК «Кареда»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Металлург» Лиепая
Игроки ФК «Рига» (1999)
Игроки ФК «Кристалл» Смоленск
Игроки ФК «Шяуляй»